Новара-ди-Сицилия () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Мессина.

Население составляет 1731 человек, плотность населения составляет 36 чел./км². Занимает площадь 48 км². Почтовый индекс — 98058. Телефонный код — 0941.

В коммуне 15 и 16 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Ссылки